Jan Willem Theodore Bosch, vlieger en Engelandvaarder
 Jan Bosch (drukker) (1736 - 1780), Haarlems drukker en lid van Teylers Tweede Genootschap